Округ Пребл () располагается в штате Огайо, США. Официально образован в 1808 году. По состоянию на 2010 год, численность населения составляла 42 270 человек.

География 
По данным Бюро переписи США, общая площадь округа равняется 1 104,533 км2, из которых 1 098,472 км2 суша и 6,061 км2 или 0,550 % это водоемы.

Соседние округа

Население 

По данным переписи населения 2000 года в округе проживает 42 337 жителей в составе 16 001 домашних хозяйств и 12 144 семей. Плотность населения составляет 38,00 человек на км2. На территории округа насчитывается 17 186 жилых строений, при плотности застройки около 16,00-ти строений на км2. Расовый состав населения: белые — 98,47 %, афроамериканцы — 0,32 %, коренные американцы (индейцы) — 0,21 %, азиаты — 0,26 %, гавайцы — 0,02 %, представители других рас — 0,11 %, представители двух или более рас — 0,60 %. Испаноязычные составляли 0,43 % населения независимо от расы.

В составе 34,20 % из общего числа домашних хозяйств проживают дети в возрасте до 18 лет, 63,50 % домашних хозяйств представляют собой супружеские пары проживающие вместе, 8,50 % домашних хозяйств представляют собой одиноких женщин без супруга, 24,10 % домашних хозяйств не имеют отношения к семьям, 20,60 % домашних хозяйств состоят из одного человека, 8,90 % домашних хозяйств состоят из престарелых (65 лет и старше), проживающих в одиночестве. Средний размер домашнего хозяйства составляет 2,62 человека, и средний размер семьи 3,02 человека.

Возрастной состав округа: 26,00 % моложе 18 лет, 7,70 % от 18 до 24, 28,70 % от 25 до 44, 24,40 % от 45 до 64 и 24,40 % от 65 и старше. Средний возраст жителя округа 38 лет. На каждые 100 женщин приходится 99,30 мужчин. На каждые 100 женщин старше 18 лет приходится 95,70 мужчин.

Средний доход на домохозяйство в округе составлял 42 093 USD, на семью — 47 547 USD. Среднестатистический заработок мужчины был 35 313 USD против 23 573 USD для женщины. Доход на душу населения составлял 18 444 USD. Около 4,50 % семей и 6,10 % общего населения находились ниже черты бедности, в том числе — 7,00 % молодежи (тех, кому ещё не исполнилось 18 лет) и 6,10 % тех, кому было уже больше 65 лет.

Примечания

Ссылки 

  Официальный сайт правительства округа Пребл, штат Огайо 
  Национальная ассоциация округов США 
  Торговая палата округа Пребл, штат Огайо
  Preble County District Library
  Preble County Information Resource 

Округа Огайо